Фрагонар () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Жан-Оноре Фраґонар (1732—1806) — французький художник, що працював у стилі рококо.
 Оноре Фрагонар (1732—1799) — французький анатом. Двоюрідний брат художника Жана-Оноре Фрагонара.
 Марі-Анн Фрагонар (1745—1823) — французька художниця-мініатюристка, дружина Жана-Оноре Фрагонара.
 Александр-Еваріст Фрагонар (1780—1850) — французький художник, син Жана-Оноре Фрагонара.

Інше 
 Фрагонар (музей парфумів)
 Музей Фрагонара в Мезон-Альфор — анатомічний музей, названий на честь анатома Оноре Фрагонара.
 8235 Фраґонар (8235 Fragonard) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року. 

Французькі прізвища